Verreauxia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Verreauxia ingår i familjen Goodeniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Asterordningen
Verreauxia

en:African piculet